Nevskij prospekt eller Nevskij Prospekt kan syfta på:

 Nevskij prospekt – Sankt Petersburgs huvudgata
 Nevskij prospekt (novell) – en novell i den så kallade Petersburgsviten av Nikolaj Gogol
 Nevskij Prospekt (musikgrupp) –  ett gothband som verkade i Stockholm i slutet på 80-talet